Karang Sari (Air Naningan), een bestuurslaag in Indonesië
 Karang Sari (Banyuasin II), een bestuurslaag in Indonesië
 Karang Sari (Bayung Lencir), een bestuurslaag in Indonesië
 Karang Sari (Belitang III), een bestuurslaag in Indonesië
 Karang Sari (Bener), een bestuurslaag in Indonesië
 Karang Sari (Gunung Maligas), een bestuurslaag in Indonesië
 Karang Sari (Ketapang), een bestuurslaag in Indonesië
 Karang Sari (Lubai), een bestuurslaag in Indonesië
 Karang Sari (Kota Kendal), een bestuurslaag in Indonesië
 Karang Sari (Neglasari), een bestuurslaag in Indonesië
 Karang Sari (Semin), een bestuurslaag in Indonesië